14-й розыгрыш мужской Лиги чемпионов ЕКВ (55-й с учётом Кубка европейских чемпионов) проходил с 22 октября 2013 по 23 марта 2014 года с участием 28 клубных команд из 15 стран-членов Европейской конфедерации волейбола. Победителем турнира в 3-й раз в своей истории стала российская команда «Белогорье» (Белгород).

Система квалификации 
26 мест в Лиге чемпионов 2013/2014 были распределены по рейтингу ЕКВ на 2013 год, учитывающему результаты выступлений клубных команд стран-членов ЕКВ в еврокубках на протяжении трёх сезонов (2009/20010—2011/2012). Согласно ему места в Лиге получили клубы из 16 стран: Италия, Польша (по 3 команды), Россия, Бельгия, Турция, Франция, Германия, Греция (все по 2), Словения, Австрия, Испания, Румыния, Сербия, Черногория, Болгария и Чехия (по 1 команде). Ещё 2 места должны были быть распределены по спецприглашению ЕКВ (wildcard). После отказа от участия в Лиге клубов из Испании и Сербии, а также одного из двух представителей Греции число вакансий выросло до пяти. Эти места получили Россия, Турция, Австрия, Чехия и Швейцария.

Команды-участницы

Система проведения розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа, двух раундов плей-офф и финального этапа. На предварительном этапе 28 команд-участниц разбиты на 7 групп. В группах команды играют с разъездами в два круга. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. В плей-офф выходят лучшие команды из групп и 6 команд из семи, занявших в группах вторые места. Из числа команд, вышедших в плей-офф, выбирается хозяин финального этапа и допускается непосредственно в финальный раунд розыгрыша.

12 команд-участниц 1/8-финала плей-офф (плей-офф 12) делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Победителем пары выходит команда, одержавшая две победы. В случае равенства побед победителем становится команда, набравшая в рамках двухматчевой серии большее количество очков, система начисления которых аналогична применяемой на предварительном этапе. Если обе команды при этом набрали одинаковое количество очков, то назначается дополнительный («золотой») сет, победивший в котором выходит в 1/4-финала плей-офф.

6 команд-участниц четвертьфинала плей-офф (плей-офф 6) по такой же системе определяют трёх участников финального этапа, где к ним присоединяется команда-хозяин финала.

Финальный этап проводится в формате «финала четырёх» — полуфинал и два финала (за 3-е и 1-е места).

Жеребьёвка предварительного этапа прошла в Вене 28 июня 2013 года. По её результатам команды распределены на 7 групп.

Предварительный этап

Группа А 

 23.10: Копра — АКХ Воллей 3:1 (25:18, 24:26, 25:14, 25:23).
 24.10: Марек-Юнион — Тур 0:3 (23:25, 21:25, 23:25).

 29.10: АКХ Воллей — Марек-Юнион 3:0 (27:25, 25:18, 25:17).
 30.10: Тур — Копра 3:2 (25:19, 27:29, 25:13, 22:25, 15:10).

 5.11: АКХ Воллей — Тур 1:3 (25:23, 26:28, 21:25, 17:25).
 7.11: Копра — Марек-Юнион 3:0 (25:15, 25:21, 26:24).

 4.12: Тур — АКХ Воллей 3:2 (26:24, 22:25, 25:21, 21:25, 15:7).
 5.12: Марек-Юнион — Копра 0:3 (24:26, 19:25, 14:25).

 12.12: Марек-Юнион — АКХ Воллей 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).
 12.12: Копра — Тур 3:0 (25:14, 25:22, 25:23).

 18.12: Тур — Марек-Юнион 3:0 (25:17, 25:15, 25:22).
 18.12: АКХ Воллей — Копра 1:3 (25:22, 21:25, 15:25, 22:25).

Группа В 

 22.10: Острава — Олимпиакос 1:3 (25:22, 22:25, 22:25, 20:25).
 23.10: Белогорье — Нолико 3:0 (25:22, 25:11, 25:18).

 29.10: Нолико — Острава 3:0 (25:10, 25:20, 25:15).
 30.10: Олимпиакос — Белогорье 0:3 (19:25, 21:25, 25:27).

 5.11: Острава — Белогорье 0:3 (19:25, 27:29, 18:25).
 6.11: Олимпиакос — Нолико 3:1 (28:26, 25:22, 23:25, 25:23).

 3.12: Нолико — Олимпиакос 3:0 (25:18, 31:29, 25:18).
 3.12: Белогорье — Острава 3:0 (25:15, 25:20, 25:16).

 10.12: Острава — Нолико 0:3 (18:25, 18:25, 23:25).
 11.12: Белогорье — Олимпиакос 3:0 (25:15, 25:23, 25:18).

 18.12: Нолико — Белогорье 0:3 (22:25, 21:25, 18:25).
 18.12: Олимпиакос — Острава 3:0 (25:20, 25:21, 26:24).

Группа С 

 24.10: Будванска Ривеьера — Йихострой 3:0 (25:18, 25:18, 25:15).
 24.10: Пари Воллей — Ресовия 0:3 (20:25, 26:28, 11:25).

 29.10: Йихострой — Пари Воллей 1:3 (18:25, 23:25, 25:21, 29:31).
 30.10: Ресовия — Будванска Ривьера 2:3 (23:25, 26:28, 25:23, 25:20, 12:15).

 6.11: Ресовия — Йихострой 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:16).
 7.11: Пари Воллей — Будванска Ривьера 3:0 (27:25, 25:16, 25:19).

 4.12: Йихострой — Ресовия 0:3 (18:25, 24:26, 19:25).
 5.12: Будванска Ривьера — Пари Воллей 2:3 (26:28, 22:25, 25:12, 27:25, 12:15).

 11.12: Пари Воллей — Йихострой 3:0 (25:13, 25:19, 26:24).
 12.12: Будванска Ривьера — Ресовия 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).

 18.12: Йихострой — Будванска Ривьера 1:3 (20:25, 25:22, 16:25, 18:25).
 18.12: Ресовия — Пари Воллей 3:0 (25:20, 25:23, 25:23).

Группа D 

 23.10: Лугано — Аркас Спор 3:2 (18:25, 25:20, 25:21, 20:25, 15:9).
 24.10: Трентино — Берлин Рециклинг 3:1 (25:20, 21:25, 29:27, 25:21).

 29.10: Аркас Спор — Берлин Рециклинг 1:3 (25:23, 15:25, 20:25, 21:25).
 30.10: Трентино — Лугано 3:0 (25:16, 25:15, 25:23).

 6.11: Лугано — Берлин Рециклинг 1:3 (25:22, 15:25, 22:25, 18:25).
 6.11: Аркас Спор — Трентино 0:3 (15:25, 21:25, 13:25).
 
 4.12: Трентино — Аркас Спор 3:0 (25:21, 26:24, 25:15).
 4.12: Берлин Рециклинг — Лугано 3:0 (25:21, 25:18, 25:18).

 10.12: Берлин Рециклинг — Аркас Спор 3:0 (25:20, 25:23, 25:14).
 10.12: Лугано — Трентино 0:3 (16:25, 12:25, 15:25).

 18.12: Берлин Рециклинг — Трентино 3:0 (25:16, 25:18, 25:19).
 18.12: Аркас Спор — Лугано 2:3 (25:16, 25:20, 23:25, 17:25, 13:15).

Группа Е 

 22.10: Мачерата — Зенит 3:0 (27:25, 25:21, 25:22).
 24.10: Локомотив — Посойильница 3:0 (25:20, 25:18, 25:22).

 30.10: Посойильница — Мачерата 0:3 (20:25, 19:25, 17:25).
 30.10: Зенит — Локомотив 3:1 (14:25, 25:13, 25:21, 25:19).

 6.11: Мачерата — Локомотив 3:2 (25:19, 22:25, 29:27, 22:25, 15:12).
 6.11: Зенит — Посойильница 3:1 (25:14, 19:25, 25:15, 25:19).

 3.12: Посойильница — Зенит 1:3 (25:20, 22:25, 13:25, 20:25).
 3.12: Локомотив — Мачерата 3:1 (25:23, 25:15, 19:25, 25:17).

 10.12: Локомотив — Зенит 1:3 (23:25, 24:26, 25:21, 19:25).
 10.12: Мачерата — Посойильница 3:0 (25:19, 25:16, 25:19).

 18.12: Посойильница — Локомотив 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 15:13).
 18.12: Зенит — Мачерата 3:2 (21:25, 24:26, 25:22, 25:23, 15:8).

Группа F 

 22.10: Халкбанк — Ястшембски Венгель 3:1 (34:36, 25:16, 25:17, 25:20).
 23.10: Гипо Тироль — Томис 1:3 (14:25, 21:25, 25:22, 16:25).

 29.10: Ястшембски Венгель — Гипо Тироль 3:0 (25:23, 25:22, 25:20).
 30.10: Томис — Халкбанк 1:3 (21:25, 25:19, 23:25, 15:25).

 5.11: Гипо Тироль — Халкбанк 0:3 (19:25, 22:25, 21:25).
 6.11: Томис — Ястшембски Венгель 1:3 (25:22, 19:25, 15:25, 20:25).

 3.12: Ястшембски-Венгель — Томис 3:1 (25:17, 25:27, 25:21, 25:22).
 5.12: Халкбанк — Гипо Тироль 3:0 (25:18, 25:18, 25:15).

 10.12: Гипо Тироль — Ястшембски Венгель 1:3 (25:19, 26:28, 21:25, 22:25).
 11.12: Халкбанк — Томис 1:3 (21:25, 29:27, 23:25, 21:25).

 18.12: Ястшембски Венгель — Халкбанк 3:2 (25:27, 25:18, 37:39, 25:21, 17:15).
 18.12: Томис — Гипо Тироль 3:1 (25:12, 25:15, 26:28, 25:20).

Группа G 

 22.10: Кнак — Фридрихсхафен 3:1 (20:25, 31:29, 25:17, 25:23).
 23.10: ЗАКСА — Галатасарай 3:0 (25:23, 25:18, 25:22).

 30.10: Галатасарай — Кнак 0:3 (21:25, 23:25, 19:25).
 30.10: Фридрихсхафен — ЗАКСА  2:3 (22:25, 25:15, 18:25, 25:19, 10:15).

 5.11: Кнак — ЗАКСА  3:1 (25:22, 20:25, 25:20, 25:23).
 6.11: Фридрихсхафен — Галатасарай 3:0 (25:16, 25:20, 25:17).

 3.12: Галатасарай — Фридрихсхафен 1:3 (19:25, 22:25, 25:23, 20:25).
 4.12: ЗАКСА — Кнак 1:3 (26:28, 15:25, 25:17, 23:25).

 10.12: Кнак — Галатасарай 3:1 (25:21, 33:31, 22:25, 25:22).
 11.12: ЗАКСА — Фридрихсхафен 3:2 (25:17, 23:25, 21:25, 31:29, 15:11).

 18.12: Галатасарай — ЗАКСА  3:2 (21:25, 25:23, 20:25, 26:24, 15:10).
 18.12: Фридрихсхафен — Кнак 2:3 (25:21, 25:22, 31:33, 16:25, 11:15).

Итоги 
По итогам предварительного этапа в 1-й раунд плей-офф вышли победители групп и 6 из 7 команд, занявших в группах вторые места. Из числа прошедших предварительную стадию выбран хозяин финального этапа, которым стал турецкий «Халкбанк», получивший прямой допуск в финал четырёх.

Плей-офф

1/8-финала 
14—16 января/ 21—23 января 2014.

 «Берлин Рециклинг» (Берлин) —  «Зенит» (Казань)
 16 января. 0:3 (20:25, 22:25, 20:25).
 21 января. 0:3 (11:25, 20:25, 23:25).

 «Мачерата» —  «Копра» (Пьяченца)
 16 января. 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).
 23 января. 0:3 (22:25, 19:25, 20:25). Дополнительный сет 13:15.

 «Будванска Ривьера» (Будва) —  «Белогорье» (Белгород)
 16 января. 2:3 (25:15, 24:26, 15:25, 25:19, 10:15).
 22 января. 0:3 (22:25, 19:25, 16:25).

 «Нолико» (Маасейк) —  «Трентино» (Тренто)
 14 января. 1:3 (25:22, 15:25, 24:26, 18:25).
 22 января. 1:3 (23:25, 19:25, 28:26, 18:25).

 «Тур» —  «Ястшембски Венгель» (Ястшембе-Здруй)
 15 января. 0:3 (16:25, 24:26, 19:25).
 22 января. 0:3 (23:25, 16:25, 22:25).

 «Ресовия» (Жешув) —  «Кнак» (Руселаре)
 14 января. 3:1 (22:25, 25:17, 25:20, 25:18).
 22 января. 3:1 (25:18, 26:28, 25:16, 25:18).

Четвертьфинал 
4—6 февраля/ 11—13 февраля 2014.

 «Копра» (Пьяченца) —  «Зенит» (Казань)
6 февраля. 0:3 (23:25, 22:25, 22:25).
12 февраля.0:3 (21:25, 20:25, 22:25).

 «Ястшембски Венгель» (Ястшембе-Здруй) —  «Ресовия» (Жешув)
5 февраля. 3:0 (25:22, 25:22, 25:23).
11 февраля. 3:1 (27:25, 23:25, 26:24, 26:24).

 «Белогорье» (Белгород) —  «Трентино» (Тренто)
 5 февраля. 3:0 (25:20, 25:20, 25:18).
 13 февраля. 3:0 (25:15, 25:20, 25:22).

Финал четырёх 
22—23 марта 2014.  Анкара.

Участники:
 «Халкбанк» (Анкара) 
 «Зенит» (Казань) 
 «Белогорье» (Белгород) 
 «Ястшембски Венгель» (Ястшембе-Здруй)

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  «Белогорье» (Белгород): Александр Косарев, Тарас Хтей, Александр Богомолов, Максим Пантелеймоненко, Сергей Тетюхин, Георг Гроцер, Роман Брагин, Дмитрий Мусэрский, Драган Травица, Дмитрий Ильиных, Сергей Багрей, Максим Жигалов. Главный тренер — Геннадий Шипулин.

  «Халкбанк» (Анкара): Матей Казийски, Сабит Караагач, Османи Хуанторена, Джан Аявазоглу, Рафаэл Виейра ди Оливейра, Бурутай Субаши, Эмре Батур, Хюсейин Коч, Митар Джурич, Маурисио ди Соуза, Нури Шахин, Ресул Текели. Главный тренер — Радостин Стойчев.

  «Ястшембски Венгель» (Ястшембе-Здруй): Михал Ласко, Кшистоф Герчински, Якуб Попивчак, Ален Паенк, Матеуш Малиновски, Михал Масны, Патрик Чарновски, Симон ван де Ворде, Михал Кубяк, Дмитро Филиппов, Николя Марешаль, Дамян Вуйташек. Главный тренер — Лоренцо Бернарди.

Индивидуальные призы 
 MVP: Сергей Тетюхин («Белогорье»)
 Лучший нападающий: Максим Михайлов («Зенит»)
 Лучший блокирующий: Дмитрий Мусэрский («Белогорье»)
 Лучший на подаче: Эмре Батур («Халкбанк»)
 Лучший на приёме: Матей Казийски («Халкбанк»)
 Лучший связующий: Рафаэл («Халкбанк»)
 Лучший либеро: Дамян Вуйташек («Ястшембски Венгель»)
 Самый результативный: Михал Ласко («Ястшембски Венгель»)
 Fair Play: Александр Волков («Зенит»)

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2013/2014 на сайте ЕКВ
 Архив волейбольных результатов

Лига чемпионов ЕКВ
Лига чемпионов ЕКВ
Лига чемпионов ЕКВ